Hondón puede referirse a:

 Hondón de los Frailes, municipio de la provincia de Alicante, España;
 Hondón de las Nieves, municipio de la provincia de Alicante, España;
 Hondón (Monóvar), pedanía del municipio de Monóvar, provincia de Alicante, España;
 El «hondón», el nombre que recibe el ojo (agujero) de una aguja, entre otros significados.

Referencias